

Lieux 
 Machault, commune française des Ardennes
 Machault, commune française de Seine-et-Marne
 Canton de Machault, canton français des Ardennes

Personnes 
 Jean-Baptiste de Machault d'Arnouville, homme politique français (1701-1794)
 Louis de Machault d'Arnouville, prélat français (1737-1820)
 Armand de Machault d'Arnouville, militaire français (1739-1827)
 Charles de Machault d'Arnouville, militaire français (1747-1830)

Protection 
 Fort Machault 
 Machault (navire)

Homonyme 
 Guillaume de Machaut, poète et musicien français du . Considéré comme le premier grand compositeur de l'histoire de la musique (compositeur au sens moderne du mot) et comme le plus grand poète français de son siècle.
Machaut, cratère sur Mercure, ainsi nommé en hommage à Guillaume de Machaut.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France

oc:Machault